Шекснинский район — административно-территориальная единица в Вологодской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует одноимённое муниципальное образование Шекснинский муниципальный район.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Шексна.

Административно-территориальные единицы 

Шекснинский район в рамках административно-территориального устройства, включает 17 административно-территориальных единиц: 1 посёлок городского типа (Шексна) и 16 сельсоветов:

Чёбсара из посёлка городского типа (рабочего посёлка) в сельский населённый пункт (посёлок) преобразована к 1 января 2011 года, а Чёбсарский поссовет преобразован в сельсовет в 2017 году.

Муниципальные образования 

Шекснинский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 9 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 8 сельских поселений.

История муниципального устройства

Первоначально к 1 января 2006 года в составе муниципального района были созданы 2 городских и 15 сельских поселений. 

В апреле 2009 года были упразднены сельские поселения Еремеевское и Чаромское (включены в сельское поселение Сиземское с административным центром в селе Чаромское). 

В июне 2015 года были упразднены сельские поселения: Камешниковское и Раменское (включены в Ершовское); Домшинское, Любомировское и Фоминское (включены в сельское поселение Угольское с административным центром в деревне Покровское). 

В 2019 году было упразднено сельское поселение Юроченское (включено в Никольское). 

1 января 2020 года Чёбсарское городское поселение было преобразовано в сельское поселение.

См. также 
 Список населённых пунктов Шекснинского района

Примечания 

Шекснинский район